Silke Reimer (geboren 1968 in Flensburg) ist eine deutsche Juristin, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Verwaltungsrecht, Notarin und Richterin. Seit 2021 ist sie Richterin am Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein.

Ausbildung 
1987 machte Silke Reimer Abitur in Flensburg und absolvierte bis 1990 eine Ausbildung bei der Stadt Flensburg, die sie mit der Prüfung zur Diplom-Verwaltungswirtin (FH) abschloss. Es folgte ein vierjähriges Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Kiel. Von 1994 bis 1996 absolvierte Silke Reimer das Rechtsreferendariat in Schleswig-Holstein sowie an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. 1996/1997 war sie Stipendiatin des Graduiertenkollegs Nationales und Internationales Umweltrecht der Universität Kiel.

Sie wurde an der Universität Kiel mit einer Arbeit über das Thema Die Ökologisierung des Abfallgebührenrechts promoviert.

Karriere 
1994 wurde Silke Reimer Wissenschaftliche Assistentin der Enquete-Kommission Entbürokratisierung beim Schleswig-Holsteinischen Landtag.

Seit 1997 arbeitet die Juristin als Rechtsanwältin, seit 2002 ist sie zudem Fachanwältin für Verwaltungsrecht und seit 2009 Notarin. Sie ist Gesellschafterin der Rechtsanwalts- und Notariatskanzlei Zeidler & Partner GbR in Bad Schwartau.

2015 nahm sie an einem Moot Court am Schleswiger Verwaltungsgericht teil.

Zum 1. Januar 2021 wurde Silke Reimer gemäß einem Vorschlag des Wahlausschusses vom 5. November 2020 durch den Landtag zur Richterin am Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein bestellt. Die Wahl fand am 20. November 2020 statt. Silke Reimer ist persönliche Stellvertreterin von Sabine Wudtke. Ihre Amtszeit läuft bis zum 31. Dezember 2032.

Ämter und Mitgliedschaften 
 Mitglied im örtlichen Anwaltverein
 Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Verwaltungsrecht
 2000 Förderpreis des Vereins Kieler doctores iuris e.V.
 Referentin im Einführungslehrgang in die Anwaltspflichtstation
 Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Agrarrecht
 Mitglied im Verein Deutsche Sprache e.V.
 Mitglied des redaktionellen Beirats der NordÖR Zeitschrift für öffentliches Recht in Norddeutschland

Publikationen (Auswahl) 
 Die Ökologisierung des Abfallgebührenrechts. Universität Kiel, Lorenz-von-Stein-Institut, Kiel 2001, ISBN 9783980737906.

Weblinks 
 Foto von Silke Reimer
 Website der Kanzlei Zeidler & Partner GbR

Einzelnachweise 

Richter (Schleswig-Holsteinisches Landesverfassungsgericht)
Rechtsanwalt (Deutschland)
Notar (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1968
Frau